Жэнь:

 
 Жэнь 仁 (rén) — «человеколюбие, гуманность»: одно из основных понятий конфуцианства.
 Жэнь 忍 (rěn) — восточноазиатская добродетель (терпение, выносливость).
  — цянский вождь на службе у Сянь-гуна царства Цинь.
 Иероглиф 忍 — один из вариантов написания японского имени .